XML Paper Specification, een bestandsformaat ontwikkeld door Microsoft
geëxtrudeerd polystyreen (zie aldaar)